Contradiction: Spot the Liar! – gra przygodowa z gatunku kryminał, przedstawiona w formie interaktywnego filmu FMV, stworzona przez dewelopera Baggy Cat na komputery PC oraz systemy iOS. Gra została zaprojektowana przez Tima Follina i wydana w styczniu 2015 roku. Gra dostała dobre oceny od krytyków – średnia ocena na Metacritic to 72

Przypisy 

Komputerowe gry przygodowe